Сурафен Сембатчарен ();  — таїландський співак, один з провідних представників жанру лук тханг.

Дискографія 
 เสียวใส้ (Siew Sai)
 ของปลอม (Khong Plom)
 คนหัวล้าน (Khon Hua Lan)
 แซซี้อ้ายลือเจ็กนัง (Sae See Ai Lue Jek Nung)
 ยิกเท้าโหลซัวะ (Yik Tao Low Suea)
 ลืมไม่ลง (Luem Mai Long)
 แก้วลืมดง (Kaew Luem Dong)
 สิบหกปีแห่งความหลัง (Sip Hok Pee Haeng Kwam Lang)

Примітки

Посилання 

Тайські співаки
Жертви вбивств